Конарак:

 Конарак — город в Индии
 Конарак — город в Иране, провинция Систан и Белуджистан.